«Some Hearts» () — песня, написанная Дианой Уоррен. Первоначально композиция была написана для Белинды Карлайл, которая записала эту песню как демо для её альбома 1987-го Heaven on Earth, однако позже композиция не была добавлена в пластинку. Песня вышла как сингл Маршалла Криншоу от альбома Good Evening в 1989; в чарты песня не попала. Кавер-версии песни исполняли Келли Левеск для саундтрека фильма America’s Sweethearts (2001), Мария Арредондо для своего альбома Not Going Under (2004) и Керри Андервуд для дебютного одноименного альбома (2005).

Версия Керри Андервуд 

«Some Hearts» () — кавер-версия и второй сингл с дебютного студийного альбома американской кантри-певицы Кэрри Андервуд. В США песня вышла 29 октября 2005 года. Песня вышла только на поп-радио и радио современной взрослой музыки США в ноябре 2005, примерно в то же время, когда сингл Jesus, Take the Wheel вышел на кантри-радиостанции.

Песня Некоторые сердца достигла 12 места чарта Billboard Adult Contemporary и 22 места чарта Adult Top 40. К синглу не было снято музыкальное видео. По состоянию на февраль 2010 года по США было продано 207,000 копий .

Андервуд исполнила песню на сцене 2005 Billboard Music Awards, 2006 NBA All-Star Game в Хьюстоне, в эпизоде телешоу The Ellen DeGeneres Show и во время её турне Carrie Underwood: Live 2006 . Песню коммерчески использовали на сайте American Idol во время показа 6-го сезона, пока её не заменила песня " Home " группы Daughtry .

Список песен

Чарты 
 Недельные чарты

 Годовые чарты

Продажи 
По состоянию на февраль 2010 года по США было продано около 207,000 копий.

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни Кэрри Андервуд
Синглы 2005 года
Песни 2005 года
Песни на английском языке
Песни по алфавиту